Едыге́ Реша́тович Ния́зов (; 22 марта 1940, Алма-Ата — 29 ноября 2009, Павлодар) — член Союза фотохудожников России, почётный член Центра Средиземноморской фотографии «Тёмный фонтан» (Франция), член ассоциации дизайнеров Прииртышья, фотохудожник.

Биография 
Едыге Ниязов родился в 1940 году в Алма-Ате.

Окончил исторический факультет Казахского государственного университета.

Работал преподавателем истории с 1964 по 1977 гг. в средней школе № 25 и № 14.

Член Союза фотохудожников России. Почетный член французского фотографического общества «Темный фонтан» («Dark Fountain»), находящимся в городе Aix-en-Provence с 1979 года, которое объединяет профессионалов, провозгласивших своей стратегией отказ от каких бы то ни было норм и ограничений. Член ассоциации дизайнеров Прииртышья.

Его фотоработы находятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Музее фотографии г. Бьевра (Франция), а также в многочисленных частных коллекциях. Награждён серебряной и бронзовой медалью ВДНХ (1985, 1987). В Москве, в российском Союзе фотохудожников, Едыге Ниязов проходит по разряду фотохудожников мирового уровня. Его имя — имя одного из величайших фотографов СНГ.

Выставки 
Персональные фотографические выставки:
 Алматы (2000, 2004, Казахстан);
 Гамбург (1999, Германия);
 Мелитополь (1988, Украина);
 Москва (1987, 2002, Россия);
 Омск (2009, музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Россия);
 Павлодар (1998, 2004; 2010 (17.03.2010 — 17.04.2010), экспозиция ~180 фото, Павлодарский областной художественный музей, Казахстан);
 Санкт-Петербург (2.07.2009 — 27.07.2009, «Прямая фотография», фото с 1983 по 1993 год, галерея «Д-137» в Государственном Русском музее, Россия).
 Стокгольм (1988, Швеция);
 Ухта (1990, Россия);
 Экс-ан-Прованс (1990, 1992, Франция);

Также участвовал в художественных фотографических выставках во Франции, США, Финляндии, Швеции, Японии, России, Испании и других странах.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Статья на Photographer.Ru
 Небольшая галерея фотографий
 Анонсы выставок на сайте Союза фотохудожников России (также доступна в гугл-кэше)
 «Петербургский эпос Едыге Ниязова», авт. Андрей Хлобыстин
 «Художник светописи», газета Известия от 08 декабря 2006, авт. Зауре Ахметова 
 «…трагическая смерть», газета Комсомольская правда от 01.12.2009, авт. Т. Ермашев

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены Союза фотохудожников России